San Sebastián de los Ballesteros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Sebastián de los Ballesteros (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 San Sebastián de los Ballesteros (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar